Wilhelminenhof steht für:
 Wilhelminenhof (Aland), Wohnplatz der Gemeinde Aland im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Wilhelminenhof (Blumenholz), Ortsteil der Gemeinde Blumenholz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Wilhelminenhof (Dornum), Ortsteil der Gemeinde Dornum im Landkreis Aurich in Niedersachsen
 Wilhelminenhof, Wohnplatz der Gemeinde Groß Köris im Landkreis Dahme-Spreewald; siehe: Wilhelminenhofer Weg
 Wilhelminenhof (Gülzow-Prüzen), Ortsteil der Gemeinde Gülzow-Prüzen im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Wilhelminenhof (Jarmen), Ortsteil der Stadt Jarmen im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Wilhelminenhof (Kühren), Ortsteil der Gemeinde Kühren im Kreis Plön in Schleswig-Holstein
 Wilhelminenhof (Rathenow), Ortsteil der Kreisstadt Rathenow in Brandenburg
 Wilhelminenhof (Rochau), Wohnplatz der Gemeinde Rochau im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Wilhelminenhof, ehemals im Kreis Pyritz in Pommern; siehe: Rutnica
 Wilhelminenhof, ehemals im Kreis Wehlau in Ostpreußen; siehe: Nachimowo (Kaliningrad)

Siehe auch:
 Wilhelmshof